Херр () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Херр, Альберт Уильям (1868—1962) — американский ихтиолог и лихенолог.
 Херр, Трауготт (1890—1976) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал танковых войск, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями и Мечами.
 См. также